Federico Marín puede referirse a:

 Federico Marín (1940-1970) baloncestista argentino medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964.
 Federico Aníbal Juan Marín (n. 1982) baloncestista argentino-italiano.